Lillois peut-être :
 Lillois-Witterzée, ou Lillois, village de Braine-l’Alleud en Belgique ;
 Lillois, habitant de Lille en France.